Boat Harbour steht für:

 Boat Harbour (Tasmanien), Australien
 Boat Harbour (New South Wales), Australien
 Boat Harbour (Kurnell), Sydney, Australien
 Boat Harbour (Neufundland und Labrador), Kanada
 Boat Harbour (Südgeorgien)
 Boat Harbour (Georg-V.-Küste)
 Boat Harbour (Western Australia) bei Denmark
 Boat Harbour West 37 (Nova Scotia), Kanada